Camasca kan syfta på:

Honduras 

 Camasca (kommun), Departamento de Intibucá, 
 Camasca (ort), Departamento de Intibucá,